Тенансинго има више значења:

 Тенансинго (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Тенансинго (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тенансинго (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тенансинго (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Тенансинго (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тенансинго (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тенансинго (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тенансинго (Тенансинго, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику